Tacoma Washington állambeli város
Mount Tacoma a Mount Rainier eredeti neve
Tacoma önkormányzat nélküli település Ohióban 
Tacoma virginiai város
Tacoma ausztrál város

Hajók
Tacoma-osztály egy fregatt-osztály az amerikai haditengerészetben
MV Tacoma egy Washington állambeli komphajó
Tacoma egy 1913-ban készült gőzhajó

Más
Toyota Tacoma 1995 óta gyártott pickup kisteherautó
Tacoma Guitars egy akusztikus gitárokat gyártó cég  Washington állambeli Tacomában